Täter steht für:
 Täter, eine Person, die etwas, zumeist Unrecht, getan hat
 Täter (Strafrecht), eine Person, die eine Straftat selbst oder durch eine andere Person begeht

Der Täter steht für:
 Der Täter, eine im Jahr 2008 gedrehte österreichische Krimikomödie

Taeter steht für:
 Taeter Aachen, Busunternehmen aus Aachen
 Taeter Tours, Busunternehmen aus Dresden

Siehe auch:

 Akteur
 Teter